La Supercoupe d'Italie 2016 est la vingt-neuvième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. La Juventus ayant remporté à la fois le championnat et la coupe d'Italie, c'est le finaliste de la Coupe d'Italie de football 2015-2016, l'AC Milan, qui y participe.

Après un match serré, le Milan AC remporte la Supercoupe d'Italie au terme de la séance des tirs au but, et gagne donc son 7ème titre dans l'histoire de la compétition.

Feuille de match 

2016
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face de l'AC Milan
Football en Italie en 2016